Belgrade désigne :

Belgrade (en wallon Belgråde) est une section de la ville belge de Namur située en Région wallonne dans la province de Namur.

Belgrade, Caroline du Nord ;
 Belgrade, Maine ;
 Belgrade, comté de Saint Louis, Minnesota ;
 Belgrade, comté de Stearns, Minnesota ;
 Belgrade, Missouri ;
 Belgrade, Montana ;
 Belgrade, Nebraska ;
 Belgrade, Texas.

Belgrade, capitale de la Serbie.
 Ville de Belgrade, district de Serbie, divisé en 17 municipalités dont la capitale.

Voir aussi 
 Belgorod, une ville russe, proche de Kharkov, Ukraine.